Engelsing ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Engelsing (1904–1962), deutscher Jurist und Filmproduzent
 Rolf Engelsing (1930–1986), Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Freien Universität Berlin
 Tobias Engelsing (* 1960), deutscher Museumsdirektor, Journalist und Autor